Sezon 1996/1997 był 5. sezonem o mistrzostwo Macedonii. Tytuł obroniła drużyna Siłeks Kratowo.

Tabela końcowa

Król strzelców 
16 goli:
 Wanczo Miczewski (Siłeks Kratowo)
 Mirosław Ǵokiḱ (Siłeks Kratowo)

Zobacz też 
 Prwa makedonska fudbałska liga

Bibliografia 
 FFM - Macedoński Związek Piłki Nożnej 

1996 w piłce nożnej
1997 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Macedonii Północnej